Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1954 spelades mellan Västtyskland och Ungern på Wankdorfstadion i Bern. Det var första gången ett tyskt fotbollslandslag vann fotbolls-VM, och finalen är känd som Das Wunder von Bern, "Undret i Bern".

Das Wunder von Bern har en given plats i Tysklands efterkrigstidshistoria. Det efter kriget till stora delar isolerade Tyskland deltog i VM för första gången efter andra världskriget 1954. Laget överraskande genom att ta sig till final mot storfavoriterna Ungern. I en klassisk final i vände det tyska laget 0-2 till tysk seger med 3-2. Den tyska finalsegern ses som en milstolpe i Tysklands historia efter 1945. Många är de tyskar som minns hur de satt och lyssnade på radio och följde det som blivit ett klassiskt finalreferat.

Det finns också tre tyska filmer om "Das Wunder von Bern" - en för biograf och två för TV.

Matchdetaljer

Personer 
Personer förknippade med Das Wunder von Bern.
 Sepp Herberger var legendarisk förbundskapten
 Fritz Walter Västtysklands lagkapten
 Helmut Rahn sköt det avgörande målet

Litteratur 
 Das Wunder von Bern, Guido Knopp, Sebastian Dehnhardt, Heyne Verlag
 Am Ball der Zeit

Se även 
 Tysklands fotbollslandslag
 Världsmästerskapet i fotboll 1954
 Wirtschaftswunder

Källor

Externa länkar 
 
 

Sportevenemang i Bern
Världsmästerskapet i fotboll 1954
Final
Bern under 1900-talet